Glatt kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Glatt (vattendrag i Schweiz, Sankt Gallen),

Tyskland 

 Glatt (Neckar) – vattendrag, Baden-Württemberg,